Ermanrich ist der Name folgender Personen:

 Ermanrich von Ellwangen (um 814–874), deutscher Geistlicher, Schriftsteller und Missionar, Bischof von Passau 

Siehe auch:
  Ermanarich († 376), König der Ostgoten